Saint-Julien évoque l'un des  historiques ou légendaires.

Le nom peut désigner :

Belgique
 Saint-Julien, localité de Flandre-Occidentale.

Canada 
 Saint-Julien, municipalité de paroisse du Québec.
 Saint-Julien, localité située sur la péninsule d'Avalon à Terre-Neuve.

France

Homonymies exactes 

Il y a en France 88 communes dont le nom commence par "Saint-Julien", sans compter celles qui l'ont dans la suite de leur nom.
 Saint-Julien, commune française de la Côte-d'Or
 Saint-Julien, commune française des Côtes-d'Armor
 Saint-Julien, commune française de l'Hérault
 Saint-Julien, ancienne commune française de l'Isère, aujourd'hui intégrée à Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu
 Saint-Julien, commune française du Jura
 Saint-Julien, ancienne commune de la Haute-Loire, aujourd'hui intégrée à Saint-Julien-Chapteuil
 Saint-Julien, commune française du Rhône
 Saint-Julien, ancien nom de la commune française de Saint-Julien-sur-Garonne, dans le département de la Haute-Garonne
 Saint-Julien, ancienne commune française de la Haute-Saône, aujourd'hui intégrée à La Roche-Morey
 Saint-Julien, ancienne commune française de la Sarthe, aujourd'hui intégrée à Neuvy-en-Champagne
 Saint-Julien, ancienne commune française de Tarn-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Lacour et à Roquecor
 Saint-Julien, commune française du Var
 Saint-Julien, commune française des Vosges
 Saint-Julien, un quartier de Marseille

Homonymies partielles 

Saint-Julien-aux-Bois, commune française de la Corrèze
Saint-Julien-Beychevelle, commune française de la Gironde
Saint-Julien-Boutières, ancienne commune française de l'Ardèche
Saint-Julien-Chapteuil, commune française de la Haute-Loire
Saint-Julien-d'Ance, commune française de la Haute-Loire
Saint-Julien-d'Armagnac, commune française des Landes
Saint-Julien-d'Arpaon, commune française de la Lozère
Saint-Julien-d'Asse, commune française des Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Julien-de-Bourdeilles, commune française de la Dordogne
Saint-Julien-de-Briola, commune française de l'Aude
Saint-Julien-de-Cassagnas, commune française du Gard
Saint-Julien-de-Castelnaud, ancienne commune française de la Dordogne ayant fusionnée en 1827 avec l'ancienne commune de Cénac devenant Cénac-et-Saint-Julien
Saint-Julien-de-Chédon, commune française de Loir-et-Cher
Saint-Julien-de-Civry, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Julien-de-Concelles, commune française de la Loire-Atlantique
Saint-Julien-de-Coppel, commune française du Puy-de-Dôme
Saint-Julien-de-Crempse, commune française de la Dordogne
Saint-Julien-de-Gras-Capou, commune française de l'Ariège
Saint-Julien-de-Jonzy, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Julien-de-Jordanne, ancienne commune française du Cantal, intégrée à Mandailles-Saint-Julien
Saint-Julien-de-la-Liègue, commune française de l'Eure
Saint-Julien-de-Lampon, commune française de la Dordogne
Saint-Julien-de-la-Nef, commune française du Gard
Saint-Julien-de-l'Escap, commune française de la Charente-Maritime
Saint-Julien-de-l'Herms, commune française de l'Isère
Saint-Julien-de-Mailloc, commune française du Calvados
Saint-Julien-de-Peyrolas, commune française du Gard
Saint-Julien-de-Raz, commune française de l'Isère
Saint-Julien-des-Chazes, commune française de la Haute-Loire
Saint-Julien-des-Landes, commune française de la Vendée
Saint-Julien-des-Points, commune française de la Lozère
Saint-Julien-de-Toursac, commune française du Cantal
Saint-Julien-de-Vouvantes, commune française de la Loire-Atlantique
Saint-Julien-d'Eymet, commune française de la Dordogne
Saint-Julien-d'Intres, commune française de l'Ardèche
Saint-Julien-d'Oddes, commune française de la Loire
Saint-Julien-du-Gua, commune française de l'Ardèche
Saint-Julien-du-Pinet, commune française de la Haute-Loire
Saint-Julien-du-Puy, commune française du Tarn
Saint-Julien-du-Sault, commune française de l'Yonne
Saint-Julien-du-Serre, commune française de l'Ardèche
Saint-Julien-du-Terroux, commune française de la Mayenne
Saint-Julien-du-Tournel, commune française de la Lozère
Saint-Julien-du-Verdon, commune française des Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Julien-en-Beauchêne, commune française des Hautes-Alpes
Saint-Julien-en-Born, commune française des Landes
Saint-Julien-en-Champsaur, commune française des Hautes-Alpes
Saint-Julien-en-Genevois, commune française de la Haute-Savoie
Saint-Julien-en-Quint, commune française de la Drôme
Saint-Julien-en-Saint-Alban, commune française de l'Ardèche
Saint-Julien-en-Vercors, commune française de la Drôme
Saint-Julien-Gaulène, commune française du Tarn
Saint-Julien-Labrousse, commune française de l'Ardèche
Saint-Julien-la-Geneste, commune française du Puy-de-Dôme
Saint-Julien-la-Genête, commune française de la Creuse
Saint-Julien-l'Ars, commune française de la Vienne
Saint-Julien-la-Vêtre, commune française de la Loire
Saint-Julien-le-Châtel, commune française de la Creuse
Saint-Julien-le-Faucon, commune française du Calvados
Saint-Julien-le-Pèlerin, commune française de la Corrèze
Saint-Julien-le-Petit, commune française de la Haute-Vienne
Saint-Julien-le-Roux, commune française de l'Ardèche
Saint-Julien-lès-Gorze, commune française de Meurthe-et-Moselle
Saint-Julien-lès-Metz, commune française de la Moselle
Saint-Julien-lès-Montbéliard, commune française du Doubs
Saint-Julien-les-Rosiers, commune française du Gard
Saint-Julien-lès-Russey, commune française du Doubs
Saint-Julien-les-Martigues, fraction de la commune française de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône
Saint-Julien-les-Villas, commune française de l'Aube
Saint-Julien-le-Vendômois, commune française de la Corrèze
Saint-Julien-Maumont, commune française de la Corrèze
Saint-Julien-Molhesabate, commune française de la Haute-Loire
Saint-Julien-Molin-Molette, commune française de la Loire
Saint-Julien-Mont-Denis, commune française de la Savoie
Saint-Julien-près-Bort, commune française de la Corrèze
Saint-Julien-Puy-Lavèze, commune française du Puy-de-Dôme
Saint-Julien-sous-les-Côtes, commune française de la Meuse
Saint-Julien-sur-Bibost, commune française du Rhône
Saint-Julien-sur-Calonne, commune française du Calvados
Saint-Julien-sur-Cher, commune française de Loir-et-Cher
Saint-Julien-sur-Dheune, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Julien-sur-Garonne, commune française de la Haute-Garonne
Saint-Julien-sur-Reyssouze, commune française de l'Ain
Saint-Julien-sur-Sarthe, commune française de l'Orne
Saint-Julien-sur-Veyle, commune française de l'Ain
Saint-Julien-Vocance, commune française de l'Ardèche

Cénac-et-Saint-Julien, commune française de la Dordogne
Forest-Saint-Julien, commune française des Hautes-Alpes
La Fage-Saint-Julien, commune française de la Lozère
Mandailles-Saint-Julien, commune française du Cantal

Églises 

 Église Saint-Julien-le-Pauvre à Paris
 Église Saint-Julien à Caen
 Église Saint-Julien à Tours
 Église Saint-Julien de Sazos (Hautes-Pyrénées)
 Église Saint-Julien de Vazerac (Tarn-et-Garonne)
 Chapelle Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse de Villeneuve-de-la-Raho

Voir aussi 

 Saint-julien (AOC), vins de Bordeaux produits autour de Saint-Julien-Beychevelle en Gironde
 Saint-Julien aux noix, préparation fromagère
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France